The Violation of… ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios JM Productions, die mehrfach mit dem AVN Award ausgezeichnet wurde. In den Filmen kommt es zu exzessiven Orgien unter Frauen, es werden auch zahlreiche Sexspielzeuge benutzt. Bis zum Jahr 2010 wurden rund 60 Teile der Serie gedreht.

Darsteller (Auswahl) 
 The Violation of Amber Lynn (2000): Amber Lynn, Briana Banks, Candy Apples, Caroline Pierce, Daisy Chain, Gwen Summers, Tina Cheri
 The Violation of Amy Brooke (2010): Amy Brooke, Angelina Valentine, Chastity Lynn, Felony, Heidi Mayne, Kita Zen, Missy Woods
 The Violation of Amy Swarz (2009): Amy Starz, Brianna St. James, Desire Moore, Jennifer Dark, Lyla Storm, Marlena, Natasha Nice
 The Violation of Ashley Blue (2002): Angel Long, Ashley Blue, Brittney Skye, Chloe Dior, Jasmine Lynn, Julie Night, Mary Carey, Melanie Jagger, Misty Mendez, Olivia Saint
 The Violation of Audrey Hollander (2004): Ashley Blue, Audrey Hollander, Brodi, Gia Paloma, Kelly Kline, Tyla Wynn, Lili Thai
 The Violation of Briana Banks (2003): Briana Banks, Candy Apples, Courtney Taylor, Daisy Chain, Dru Berrymore, Dyn-a-mite, Jamie Lynn Hart, Kat Langer
 The Violation of Cindy Crawford (2006): Cindy Crawford, Annette Schwarz, Ashley Blue, Cassandra Cruz, Kat, Kimberly Kane, Nikki Nievez
 The Violation of Crystal Ray (2004):  Crystal Ray, Alexis Malone, Lily Lixxx, Ashley Blue, Lucy Lee, Flick Shagwell, Katrina Kraven
 The Violation of Flower Tucci (2008): Flower Tucci, Audrey Hollander, Brooke Scott, Desire Moore, Holly Wellin, Mickey Graham, Misty Stone, Stephanie Cane
 The Violation of Harmony (2008): Harmony Rose, Audrey Hollander, Cameron Love, Gwen Summers, Holly Wellin, Jennifer Dark, Monica Mayhem, Summer Bailey, Danika Sandberg
 The Violation of Jessica Darlin (2003): Jessica Darlin, Ashley Blue, Brandi Lyons, Crystal Ray, Flick Shagwell, Hollie Stevens, Lana Moore, Rebecca Bardoux, Reese
 The Violation of Jewel De'Nyle (2000): Jewel De’Nyle, Brandi Lyons, Charmane Star, Gwen Summers, Heather Lyn, Paige Sinclair, Sabrina Jade
 The Violation of Kylie Ireland (2009): Kylie Ireland, Amber Rayne, Ami Emerson, Bobbi Starr, Heather Starlet, Keeani Lei, Marie McCray, Nicole Ray, Sammie Rhodes
 The Violation of Trina Michaels (2007): Trina Michaels, Angelina Valentine, Cara Dee, Gwen Summers, Jennifer Dark, Keeani Lei, Kimberly Kane, Naomi Cruise

Auszeichnungen 
 1997: AVN Award – Best All-Girl Feature – The Violation of Missy
 2000: AVN Award – Best All-Girl Series
 2001: AVN Award – Best All-Girl Series
 2002: AVN Award – Best All-Girl Series
 2002: AVN Award – Best All-Girl Feature – The Violation of Kate Frost
 2003: AVN Award – Best All-Girl Series
 2003: AVN Award – Best All-Girl Feature – The Violation of Aurora Snow
 2004: AVN Award – Best All-Girl Sex Scene – Video – The Violation of Jessica Darlin
 2004: XRCO Award – Girl-Girl-Scene – The Violation of Audrey Hollander
 2005: AVN Award – Best All-Girl Sex Scene – Video – The Violation of Audrey Hollander
 2005: AVN Award – Best All-Girl Series

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film